Bradytodema — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae). К нему относится один вид — Amara kaszabiella Hieke, 1983.

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Bradytodema Hieke, 1983

Харпалины